Der Begriff Erdbeben von Valdivia bezieht sich auf verschiedene schwere Erdbeben in der Umgebung der Stadt Valdivia:

 Erdbeben von Valdivia 1575
 Erdbeben von Valdivia 1960